Игитханян Армен (, , Ереван, Армения) — художник, дизайнер, куратор. Курировал более 15-ти художественных проектов, получил множество наград, оформил ряд уникальных исторических энциклопедий, таких как: «Тартария старинных карт», «Сибирь. Атлас Азиатской России» и т. д.

1951 Родился в Ереване, Армения

1969 – 1974 Учился на художественном факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный Университет печати)

1994 Совместно с Багратом Аразяном основал галерею «Модииус»

1998 – 2011 Арт-директор издательского дома «Деловая пресса»

С 2006 года – Арт-директор издательско-продюсерского центра «Дизайн. Информация. Картография» и издательства «Феория»

Кураторские проекты 

 1995. «Графика Армении», Галерея «Модиус», «ЦДХ», Москва
 1995. «Живая нить» (детская вышивка из Армении), Галерея «Модиус», «ЦДХ», Москва
 1997. «Искусство Денег», Галерея «Модиус», «Банк Менатеп», Москва
 1998. «Modius Scriptorium», «Alt Art Gallery 103», Санкт-Петербург
 1999. «Картафакта», «Alt Art Gallery 103», Санкт-Петербург
 2001. «Копилка», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Выставки 
 1990. Ежегодная Национальная художественная выставка Ассоциации Искусств Cooprestown, Нью-Йорк, США
 1991 «Montserrat Gallery», Нью-Йорк, США
 1993 «East-West Gallery», Сан-Франциско, США
 1993 «Medici Gallery», Кармел, США
 1994 «Галерея МАРС», Москва
 1994 «Галерея Модиус», «ОПМ-Банк», Москва
 1995 Выставка «Эклектика», Центральный дом художника, Москва
 1995 Галерея «Аврора», Тверь
 1995 Выставка «Два проекта», Музей современного искусства, Ереван, Армения
 1996 Выставка «Два проекта», Библиотека иностранной литературы, Москва
 1998 Проект «Modius Scriptorium», «Alt Art Gallery 103», Санкт-Петербург
 1999  «Картафакта», «Alt Art Gallery 103», Санкт-Петербург
 2000 «Переход», «Галерея Спайдермаус», Москва
 2001  «Копилка»,  Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
 2004 Участие в проекте «День рождения Малевича», куратор Виталий Пацюков, Государственный Центр современного искусства, Москва
 2006 «Art Caucasus», International Actual Art Convention, Тбилиси, Грузия
 2006 «Caucasus Biennale», Тбилиси, Грузия
 2007 «Tallinn Print Triennal», музей KUMU, Таллин, Эстония

Награды в области графического дизайна 

 1984 Диплом на Всесоюзном конкурсе искусства книги, издание «Мир географии», Москва
 1986 Премия ЮНЕСКО на конкурсе «Самые красивые книги всего мира», Лейпциг, Германия
 1989 Серебряная медаль на Международной выставке книжного искусства IBA, Лейпциг, Германия
 1992 Диплом на Всесоюзном конкурсе искусства книги, издание «Матенадаран», Москва
 1997 Приз за лучший дизайн на международном фестивале банковской рекламы. Календарь банка «Менатеп» (1998), Москва
 2005 Бронза на профессиональном конкурсе дизайна и рекламы «ADCR Awards 2005» в номинации «Дизайн многостраничных изданий», Москва
 2007 Номинация на "Лучшую книгу года" в ежегодном национальном конкурсе "Книга года", издание «Сибирь. Атлас Азиатской России», Москва
 2009 Диплом I степени за оформление издания «Народы России. Атлас культур и религий» на Всероссийском конкурсе «Искусство книги», Москва
 2011 Диплом I степени в номинации «Лучший корпоративный календарь прошлых лет» на Всероссийском конкурсе "Корпоративный календарь", календарь «Воспоминая» группы компаний «Эспро», Москва
 2011 Победитель в номинации «Лучшее издание о Москве» в ежегодном национальном конкурсе «Книга года», издание «Сакральное пространство средневековой Москвы», Москва
 2011 Гран-при восьмого Международного конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги», издание «Атлас Казахстана», Москва
 2011 Медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела», за издание «Атласа МЧС России»

Арт-директора
Художники Армении